Sint-Donatuskapel (Aisne)
Sint-Donatuskapel (Dorne)
 Sint-Donatuskapel (Hushoven)
 Sint-Donatuskapel (Sevenum)